14. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2012 odbywały się w dniach 22–25 marca 2012 w Heerenveen w Holandii. Zawody były rozgrywane w hali Thialf. Rozdano 12 kompletów medali po 6 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 Wyniki na stronie live.isuresults.eu 
 Wyniki na stronie speedskatingnews.info 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2012 w sportach zimowych
Sport w Heerenveen
2012 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii